Le dimanche  est le 132 jour de l'année 1861.

Naissances 
 Camille Sauvageau (mort le ), botaniste et phycologue français
 Georges Beaume (mort le ), journaliste, romancier, nouvelliste, critique d'art et de littérature
 Henri Carnoy (mort le ), biographe et folkloriste français
 Ivan Caryll (mort le ), compositeur belge
 Walter Arnott (mort le ), footballeur international écossais

Voir aussi 
 12 mai et mai 1861